«Золотые ножницы» — фильм российского производства. Премьера в России состоялась  3 января 2014 года.

Сюжет 
Фильм начинается со сцен допроса в отделении полиции пьющего мужчины Шапкина (Вячеслав Шакалидо), пытавшегося отрезанные у спящей жены волосы выгодно сторговать за деньги на спиртное… На дворе 27 декабря, скоро конец года, а с ним и отчёт по всем нераскрытым преступлениям. Начальник отделения майор Чоботов и его заместитель предчувствуют… отнюдь не благодарности за успешную работу, вспоминается вор-карманник, которого они обещали поймать до Нового года…

Лиза — романтическая девушка, считает, что люди не должны обижать друг друга, и идёт учиться в институт МВД. Её направляют на практику в отделение полиции к Чоботову. Тот должен подписать отчёт Лизы по практике, но не верит в её возможности раскрывать уголовные преступления и поручает ей разные «ответственные» дела — надписать разборчивым почерком папки с делами, отправляет пообедать, на просьбу предоставить рабочее место (папки она подписывала на стуле в коридоре) выделяет ей актовый зал (с поручением украсить его к Новому году)… Лиза переживает, что скоро конец практики, а ей не поручили ни одного серьёзного дела. Что ей писать в отчёте о практике?! Она досаждает Чоботову просьбами… Тогда он даёт ей вести дело, которое… он только что сочинил вспомнив недавнюю сцену с Шапкиным — найти странного маньяка-грабителя, фетишиста, отрезающего женщинам волосы…

Никита — сын успешного бизнесмена-продавца автомобилей, биолог по образованию, развёлся с женой, по суду получившей половину оставленного ему отцом магазина, мечтает познакомиться с девушкой, которую будет интересовать он, а не его деньги. Как в кино с Чарли Чаплиным, где настоящая леди влюбилась в бродягу. Он даёт объявление в газету:
«Если тебе ещё нет 30, у тебя нежный голос, ты бескорыстна, грустишь по ночам, любишь фауну, позвони (номер). ЧЧ»
Подпись (ЧЧ) это, по мысли Александра (сочувствующего Никите его партнёра по бизнесу), Чарли Чаплин. Александр перед подачей объявления цифру 30 исправляет на 50, голос — на волос, фауну — на сауну. Редактор газеты дописывает (со слов референта Никиты Нади) хобби — «отрезаю все лишнее» (Никита развлекает себя и окружающих, виртуозно вырезая из бумаги их профили, разные фигурки и т. п., важно объясняя, что создает их просто отрезает всё лишнее).

Надо ли говорить, что это объявление прочтёт Лиза. Обзвонившая перед этим пункт приёма волос, психоневрологический диспансер, собрав волю в кулак, она звонит по объявлению Никите, твёрдо решив спасти город от маньяка…

В фильме много случайных совпадений, усугубляющих жизненные ситуации.
 Очень колоротны приходящие к Никите по объявлению особы прекрасного пола, неограниченные из-за козней Никитиного коллеги возрастом (нюхают хризантемы (Татьяна Жданова), говорят ему: «Представьте себя в мыльном пузыре, заполненном легким облачком, окрашенным в оранжевый цвет», «Твое имя, Никита, мной не будет зарыто на бескрайних просторах зимы» (Зинаида Пасютина), «Конец света близок», «Я же люблю тебя, Никиша», «Я только что со съемок», «Я от родителей сбежала» и под завершение явившаяся на встречу заведующая музеем «Коммунальный рай»).
 Подруга Лизы — парикмахер Галка, консультирующая Лизу («Лиза, ты сошла с ума!» «Лысый бабам завидует, что у них волосы есть» «Могу тебе одно сказать! Не парихмахер он! Мы на такое не способны!»). Это она рассказала Лизе о сумасшедшем парикмахере с золотыми ножницами — её бывшем коллеге.
 И, в частности, «похождения» золотых ножниц, подаренных к Новому году Никите симпатизирующей ему референтом Надей для ещё более виртуозного вырезания силуэтов и обнаруженных в кармане Никиты Лизой, из без этого считавшей Никиту маньяком-фетишистом…

Интересные моменты фильма 
В начале фильма, и не только, показывают различные районы Москвы: Красную площадь, главный вход ВВЦ, Таганскую площадь, гостиницу «Космос», улицу Забелина, из чего можно сделать вывод, что действие происходит в Москве. Однако все указанные в газете объявлений телефоны (911-ххх-хх-хх) относятся к Северо-Западному региону.

«Симку» под номер в объявлении поручено купить референту Наде, но полицейские потом обнаруживают, что она зарегистрирована на Власову Людмилу Петровну.

Никита мечтает об отношениях с девушкой, как в фильме Чарли Чаплина, но не указывает, какой именно фильм он имеет в виду. Если подразумевается фильм «Цирк», то сюжет этого фильма печален — у героя Чаплина — Бродяги действительно завязываются дружеские отношения с дочерью директора цирка Мирной, но в конце фильма Мирна выходит замуж за другого, цирк с молодожёнами уезжает, Бродяга отказывается ехать с ними и остаётся совершенно один… В фильме «Новые времена» девушка, действительно, влюбляется в Бродягу и связывает с ним свою жизнь, но она не принадлежит к высшему свету, а скорее, наоборот, из той же среды, что и герой Чаплина — дочь безработного и росла без матери. Если имеется в виду фильм «Малыш», то там в конце фильма Бродягу ожидает действительно состоятельная женщина, известная актриса, благодарная Бродяге за то, что он воспитал оставленного ею несколько лет назад сына… Но назвать её влюблённой девушкой нельзя. В фильме «Огни большого города» Бродяге ценой собственной свободы удаётся вернуть зрение слепой девушке-цветочнице. В конце фильма они встречаются. Сначала она — уже владелица цветочного магазина — насмехается над ним, ещё более оборванным, чем в начале фильма, но затем, коснувшись его руки, узнаёт своего спасителя. По её щекам текут слёзы, но не любви, а сострадания и благодарности… «Вы теперь видите?» — говорит ей Бродяга.

В ролях 
Ольга Сухарева — Лиза Синюхина, полицейский-практикант

Сергей Мухин — Никита Светлов, биолог и начинающий бизнесмен, наследник владельца автосалона «Светлов и компания»

Евгений Никитин  — Чоботов, майор полиции

Владимир Воронков — Пётр Капитонов, капитан полиции, его заместитель

Евгения Гирзекорн — Галка, подруга Лизы, парикмахер

Ирина Шеянова — Надя, секретарь-референт автосалона «Светлов и компания»

Сергей Комаров — Александр Залесский, партнер Никиты по бизнесу

Эвелина Сакуро — Ираида, познакомившаяся с Никитой по объявлению, директор музея «Коммунальный рай»

Татьяна Чердынцева — бармен кафе «Яма Мура»

Татьяна Хоружая — Инга Кулик, бывшая жена Никиты

Александр Одинец — сержант полиции, коллега Лизы

Ссылки 
Золотые ножницы (ТВ)

Фильм «Золотые ножницы» (2012) 

Кино «Фильмы» Золотые ножницы

Онлайн архив мелодрам

Золотые ножницы

iwi кинозал. Золотые ножницы

 Золотые ножницы

Фильмы /Комедии /Золотые ножницы

Примечания 

Романтические кинокомедии России
Фильмы России 2013 года